Памятные музыкальные даты 2017 года.

Январь 
 2 января — 180 лет со дня рождения композитора М. А. Балакирева (1836/1837—1910).
 6 января — 145 лет со дня рождения композитора А. Н. Скрябина (1871/1872—1915).
 11 января — 70 лет со дня рождения музыковеда Н. Л. Очеретовской(род. 1947).
 24 января — 80 лет со дня рождения композитора В. Б. Бибергана (род. 1937).
 24 января — 75 лет со дня рождения певца В. В. Ободзинского (1942—1997).
 31 января
 220 лет со дня рождения композитора Ф. Шуберта (1797—1828).
 80 лет со дня рождения композитора Ф. Гласса (род. 1937).

Февраль 
 11 февраля — 5 лет со дня смерти певицы Уитни Хьюстон (1963—2012).
 15 февраля — 160 лет со дня смерти композитора М. И. Глинки (1804—1857).
 20 февраля — 50 лет со дня рождения рок-певца К. Кобейна (1967—1994).
 22 февраля — 200 лет со дня рождения композитора Н. Гаде (1817—1890).
 27 февраля — 130 лет со дня смерти композитора А. П. Бородина (1833—1887)
 29 февраля — 225 лет со дня рождения композитора Дж. Россини (1792—1868).

Март 
 12 марта
 180 лет со дня рождения композитора А. Гильмана (1837—1911).
 80 лет со дня смерти композитора Ш.-М. Видора (1844—1937).
 15 марта — 175 лет со дня смерти композитора Л. Керубини (1760—1842).
 22 марта — 330 лет со дня смерти композитора Ж.-Б. Люлли (1632—1687).
 26 марта — 190 лет со дня смерти композитора Л. Бетховена (1770—1827).
 31 марта — 285 лет со дня рождения композитора Й. Гайдна (1732—1809).

Апрель 
 3 апреля — 120 лет со дня смерти композитора И. Брамса (1833—1897).
 26 апреля — 20 лет со дня смерти певца В. В. Ободзинского (1942—1997).
 27 апреля — 10 лет со дня смерти виолончелиста М. Л. Ростроповича (1927—2007).

Май 
 7 мая — 350 лет со дня смерти композитора, клавесиниста и органиста И. Я. Фробергера (1616—1667).
 12 мая — 175 лет со дня рождения композитора Ж. Массне (1842—1912).
 16 мая — 60 лет со дня рождения рок-певца Ю. Ю. Шевчука (род.1957).
 18 мая — 55 лет со дня рождения певца Б. К. Шукенова (1962—2015).

Июнь 
 1 июня — 50-й годовщина выпуска альбома The Beatles «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band».
 2 июня
 160 лет со дня рождения британского композитора Э. Элгара (1857—1934).
 80 лет со дня смерти композитора Л. Вьерна (1870—1937).
 20 лет со дня смерти певца Е. В. Белоусова (1964—1997).
 3 июня — 185 лет со дня рождения композитора Ш. Лекока (1832—1918).
 17 июня — 135 лет со дня рождения композитора И. Ф. Стравинского (1882—1971).
 19 июня — 300 лет со дня рождения композитора Я. В. Стамица (1717—1757).
 21 июня — 55 лет со дня рождения рок-музыканта, певца и композитора В. Р. Цоя (1962—1990)
 25 июня — 250 лет со дня смерти композитора Г. Ф. Телемана (1681—1767).

Июль 
 15 июля — 100 лет со дня рождения композитора Н. В. Дремлюги (1917—1998).
 19 июля — 70 лет со дня рождения музыканта, певца и композитора Б. Мэя (род. 1947).

Август 
 13 августа — 105 лет со дня смерти композитора Ж. Массне (1842—1912).
 18 августа — 100 лет со дня рождения дирижёра И. Б. Гусмана (1917—2003).
 24 августа — 180 лет со дня рождения композитора Т. Дюбуа (1837—1924).
 29 августа — 70 лет со дня рождения пианистки Н. В. Гридневой (1947).

Сентябрь 
 1 сентября — 70 лет со дня рождения композитора и певца Н. П. Мозгового (1947—2010).
 4 сентября — 110 лет со дня смерти композитора Э. Грига (1843—1907).
 6 сентября — 10 лет со дня смерти певца Л. Паваротти (1935—2007).

Октябрь 
 19 октября  — 30 лет со дня смерти виолончелистки Ж. Дю Пре (1945—1987).
 22 октября — 95 лет со дня рождения музыковеда Т. С. Кравцова (1922—2013).
 24 октября — 10 лет со дня смерти композитора, пианиста и органиста П. Эбена (1929—2007).

Ноябрь 
 4 ноября
 170 лет со дня смерти композитора Ф. Мендельсона (1810—1847).
 120 лет со дня смерти композитора Ф. Эрве (1825—1892).
 8 ноября — 100 лет со дня рождения скрипача М. Э. Гольдштейна (1917—1989).
 13 ноября — 200 лет со дня рождения композитора Л. Лефебюра-Вели (1817—1869).
 15 ноября — 230 лет со дня смерти композитора К. В. Глюка (1714—1787).
 21 ноября — 140 лет со дня рождения композитора З. Карг-Элерта (1877—1933)
 28 ноября 
 150 лет со дня рождения композитора Г. Хегга (1867—1925).
 385 лет со дня рождения композитора Ж.-Б. Люлли (1632—1687).

Декабрь 
 1 декабря — 200 лет со дня смерти композитора Ю. Г. Кнехта (1752—1817).
 10 декабря — 195 лет со дня рождения композитора С. Франка (1822—1890).
 11 декабря — 100 лет со дня рождения певицы М. Гордон (1917—2013).
 18 декабря — 150 лет со дня рождения пианиста и композитора С. М. Майкапара (1867—1938).
 28 декабря — 80 лет со дня смерти композитора и дирижера М. Равеля (1875—1937).

Примечания

См. также 
 2017 год в музыке

Списки:Музыка
Памятные даты
Памятные музыкальные даты по годам
2017 год в музыке